Куэвас () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Куэвас, Кристиан (род. 1995) — чилийский футболист.
 Куэвас, Нельсон (род. 1980) — парагвайский футболист.
 Куэвас, Пабло (род. 1986) — уругвайский теннисист.
 Куэвас, Сорайя (1969—2006) — американская певица.
 Куэвас, Хосе Луис  (1934—2017) — мексиканский художник и скульптор.

 Кроса Куэвас, Анхель Педро (род. 1925) — парагвайско-уругвайский ультраправый активист.

См. также 
 Наварес-де-лас-Куэвас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.